Ве́рхние Нерю́нгри (Верхняя Нерюнга, ) — река, левый приток Чульмана, протекает по территории Нерюнгринского района Якутии в России. Длина реки — 40 км.

Описание 
Верхние Нерюнгри начинается на высоте около 1360 м над уровнем моря севернее кряжа Зверева . В верховье и низовье течёт преимущественно на восток, в среднем течении — на юго-восток. На северной окраине города Нерюнгри впадает в Чульман на высоте 699 м над уровнем моря.

Притоки (от истока): Болотистый (правый), Налдын (левый), Ниречи (правый), Солокит (левый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Ленскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Лена, речной подбассейн реки — Алдан, водохозяйственный участок реки — Алдан от водомерного поста г. Томмот до впадения реки Учур.

Код объекта в государственном водном реестре — 18030600212117300004773.

Примечания 

Бассейн Чульмана
Реки Нерюнгринского района